Poll steht für:
 Poll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Poll (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht
 van de Poll, niederländisches Patriziergeschlecht
 Poll (Film), deutsch-estnischer Film von Chris Kraus (2010)
 Poll, Umfrage, siehe Befragung #Journalismus/Medien
 Kunststiftung Poll in Berlin

Poll ist der Name folgender

Orte:
 Poll (Köln), Stadtteil von Köln
 Poll (Nörvenich), Dorf im Kreis Düren 
 Poll, deutscher Name von Põlula, Dorf in Estland
 Poll, deutscher Name von Põlli, Dorf in Estland

geografischer Objekte:
 Poll Island, Insel zwischen Australien und Papua-Neuguinea, siehe The Three Sisters (Torres Strait)

Siehe auch:
 Pol